Битка на Ебру може да се односи на:

 Битка на Ебру, битка 217. године пре нове ере
 Битка на Ебру (1938), битка 1938. године